Cumberland (graafschap), een graafschap in het noordwesten van Engeland
Cumberland (ward), een ward in het bovenstaande graafschap
 Cumberland (rivier), een rivier in de Verenigde Staten
 Cumberland (New South Wales), een plaats in de Australische deelstaat New South Wales
 Diverse plaatsen in de Verenigde Staten:
Cumberland (Indiana)
Cumberland (Iowa)
Cumberland (Kentucky)
Cumberland (Maryland)
Cumberland (Ohio)
Cumberland (Wisconsin)
New Cumberland (Pennsylvania)
New Cumberland (West Virginia)